W Polsce
 Krajno – wieś w woj. dolnośląskim
 Krajno Drugie – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Górno
 Krajno Pierwsze – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Górno
 Krajno-Parcele – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Górno
 Krajno-Zagórze – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Górno
 Krajno – dawna gromada
 Krajno – dawna gmina wiejska istniejąca w XIX wieku w guberni kieleckiej